

Patronymes 

 Bruno Druart (1954-), auteur français ;
 Émile Druart (1865-1944), archer belge ;
 Henri Druart (1919-2011), clarinettiste français.